Dékány Endre (1923–2010) református lelkész, teológus
 Dékány Endre (1926–2004) bibliográfus, könyvtáros, költő, lexikográfus, újságíró, lapszerkesztő
 Dékány Endre (1945–2018) zeneszerző, karmester
 Dékány Endre (1952–) építőmérnök, statikus tervező, építési szakértő